Coventry ist der Name folgender Orte:

 Coventry, in West Midlands, England

in den Vereinigten Staaten:
 Coventry (Colorado)
 Coventry (Connecticut)
 Coventry (Delaware)
 Coventry (Maryland)
 Coventry, früherer Name von Benton (New Hampshire)
 Coventry (New York)
 Coventry (Rhode Island)
 Coventry (Vermont)

Coventry  ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Coventry (1725–1754), britischer Schriftsteller und Kleriker
 George Coventry, 11. Earl of Coventry (1934–2002), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Kirsty Coventry (* 1983), simbabwische Schwimmerin
 Maria Coventry, Countess of Coventry (1732–1760), britische Aristokratin
 Edward George William Oscar Coventry, Viscount Deerhurst, (1957–1997), britischer Aristokrat und Profi-Surfer 

Coventry  steht für:
 Coventry Cars, südafrikanischer Automobilhersteller
 Coventry Climax, britischer Motoren- und Nutzfahrzeughersteller
 Coventry Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Coventry-Premier, britischer Automobilhersteller
 Coventry-Victor, britischer Automobilhersteller
 Earl of Coventry, Adelstitel in der Peerage of England
 (3009) Coventry, Asteroid des Hauptgürtels

im NRHP gelistete Objekte:
 Coventry Glass Factory Historic District, in Coventry, Connecticut, ID-Nr. 87000806
 Coventry Hall, in Coventryville, Pennsylvania, ID-Nr. 74001767
 Coventry Parish Ruins, in Rehobeth, Maryland, ID-Nr. 84001869

Siehe auch:
 HMS Coventry